Bob Lazier (1938-2020), pilote automobile américain, ayant 2 fils :
 Buddy Lazier (1967-), pilote automobile américain
 Jaques Lazier (1971-), pilote automobile américain